Jméno a příjmení Josef Kudrna má více nositelů:

 Josef Kudrna (politik) (1920–1989) – československý politik KSČ, v 60. letech ministr vnitra 
 Josef Kudrna (voják) (1881–1915) – český voják rakousko-uherské armády popravený za První světové války